Montrieux-en-Sologne, comune francese situato nel dipartimento del Loir-et-Cher nella regione del Centro.
 Méounes-lès-Montrieux, comune francese  situato nel dipartimento del Varo della regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra
 certosa di Montrieux